Defensor público
 Defensor Sporting Club - clube de futebol uruguaio
 Defensores - grupo de super-heróis da Marvel Comics
 Defensores de Tóquio - sistema de RPG
 Defenders of the Earth desenho animado estadunidense
 Estádio Defensores del Chaco - em Assunção, Paraguai

Posições desportivas
 Zagueiro - no futebol
 Defensor interno - no beisebol
 Defensor externo - no beisebol

Desambiguação